Klax — логическая игра, разработанная компанией Atari Games и её подразделением Tengen. Её цель состоит в том, чтобы выстроить блоки одинаковых цветов в ряды и заставить их исчезнуть.

Оригинальная версия игры была разработана компанией Atari в виде игрового автомата в 1989 году. Изначально код игры был написан на Amiga Basic и построчно переписан на C. Разработка игры для уже существующей аппаратуры (ранее использованной для игры Escape From the Planet of the Robot Monsters) заняла несколько недель.

В 1990—1992 годах игра была портирована на большинство домашних систем того времени — компьютеры Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, MSX, PC/MS-DOS, Sam Coupe, ZX Spectrum и игровые консоли Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari Lynx, Sega Master System, Sega Game Gear, Sega Mega Drive, NES, Game Boy, Game Boy Color, PC Engine, Amstrad GX4000. Впоследствии игра переиздавалась в составе сборников лучших игр компании Midway для различных современных систем.

Компьютерные игры 1989 года
Игры для Amiga
Игры для Atari Lynx
Игры для Atari 2600
Игры для Atari ST
Игры для Atari 5200
Игры для Atari 7800
Компьютерные игры, разработанные Atari Games
Компьютерные игры, изданные Atari Games
Игры для NES
Игры для PC Engine
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры для Sega Master System
Игры для Game Boy Color
Игры для ZX Spectrum
Игры для DOS